Kother ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Kother (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Paul Kother (1878–1963), deutscher Maler
 Rosemarie Kother (* 1956), deutsche Schwimmerin, siehe Rosemarie Gabriel
 Tim Kother (* 2001), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Köther